

События 
 10 января — Герцог Бургундский Филипп III Добрый учредил орден Золотого руна.
 Братья Медичи возглавили партию пополанов.
 12 февраля —  в ходе осады Орлеана англичане нанесли поражение французам в Битве близ деревни Руврэ.
 22 апреля — Дофин Карл объявляет Жанну д’Арк (ок.1412-1431) из Домреми «руководительницей военных действий». Начало мая — Снятие осады Орлеана. 29 апреля Жанна д់ Арк вошла в Орлеан.  Поход на Реймс. Освобождение Труа и других городов. Коронация Карла в Реймсе.
 17 июля — в отбитом у англичан Реймсе короновался на французский престол Карл VII (знамя над его головой во время церемонии держала Жанна д’Арк).
 Осень — Возобновление походов таборитов в Германию и Венгрию. Гуситы оказывают помощь Польше в борьбе против Тевтонского ордена.
 Перенесение столицы Бахмани в Бидар.
 Крестьянское восстание в Японии в провинции Харима.
 Зосима и Савватий приплывают на Соловецкий остров. К 1436 г построен деревянный скит.
 Первое упоминание о городе Лыткарино

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1429 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1429 году
 10 января — Павел Обнорский, ученик Сергия Радонежского, основатель Павло-Обнорского монастыря, преподобный Русской церкви.
 1 ноября — Евфимий I (архиепископ Новгородский)
 Джованни ди Биччи Медичи

См. также